Luksemburg:
 Herborn – miejscowość w kantonie Echternach

Niemcy:
 Herborn – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Herborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Osoby:
 Peter Herborn – niemiecki muzyk

Inne:
 Herborn – zamek